Анна Мстиславна (ум. после 1252 года) — русская княжна. Дочь князя Мстислава Удатного и крещёной половчанки Марии, дочери хана Котяна.

Брак с Даниилом Романовичем Галицким
С 1217 или 1219 года супруга Даниила Романовича Галицкого. Брак с Анной подкрепил законность притязаний Даниила на галицкое наследство и устранил соперничество среди Мономаховичей за Галицкое княжество. Вероятно, Мстислав также пообещал сделать своего зятя Даниила наследником и соправителем. Однако этот союз уже в 1221 году дал трещину, так как Даниил не предоставил Мстиславу помощи в борьбе за Галич.  После этого Мстислав начал искать нового наследника, которым, по совету бояр стал венгерский королевич Андраш, женившийся на второй дочери Мстислава — Марии .

Дети

Сыновья 
 Ираклий Данилович (около 1223 — около 1240)
 Лев I Данилович (около 1228 - около  1301) — князь Белзский (1245—1264), Галицкий (1264—1301); перенёс столицу во Львов
 Роман Данилович (? — 1258/1260) — князь Луцкий (1265 — 1289), Волынский (с 1289)
 Шварно Данилович (ум. 1269  — похоронен в городе Холм), король Галицкий и великий князь Литовский, 1264—1267 (1268—1269)).
 Мстислав Данилович (? - после 1288) — князь луцкий (1264-после 1288)

Дочери 
 Переяслава Даниловна (ум. 12 апреля 1283), замужем за князем Земовитом I Мазовецким
 Анастасия Даниловна (ум. около 1277), замужем за суздальским князем Андреем Ярославовичем с 1250 (1251).
 София Даниловна (ум. около 1290), замужем за Генрихом V, графом Шварцбург-Бланкенбургским.

См. также 
 Анна (жена Романа Мстиславича)

Примечания

Источники 
 Войтович, Л. В. Княжа доба: портрети еліти : [монографія] / Л. В. Войтович; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка. — Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2006. — 782 с. — ISBN 966-4585-52-4.

Княжны Древней Руси
Рюриковичи по алфавиту
Женщины XIII века
Супруги правителей XIII века
Великие княгини киевские
Ростиславичи Смоленские